Конко́рдія ( — згода) — багатозначний термін, що може вказувати на такі об'єкти:

 Конкордія — богиня згоди, охоронниця ладу в державі
 58 Конкордія — астероїд головного поясу
 Університет Конкордія — англомовний університет у канадському місті Монреаль
 Конкордія-Базель — футбольний клуб міста Базель

Топоніми

Конкордія (Аргентина) — місто в аргентинській провінції Ентре-Ріос
 Конкордія (департамент) — аргентинський департамент у провінції Ентре-Ріос

Конкордія (Маґдалена) — місто та муніципалітет у Колумбії, на території департаменту Маґдалена.
 Конкордія (Антіокія) — місто та муніципалітет у Колумбії, на території департаменту Антіокія
 Пуерто-Конкордія — місто у колумбійському департаменті Мета

Конкордія-Саджиттарія — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Венеція.
 Конкордія-сулла-Секкія — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Модена.
 Конкордія (антарктична станція) — франко-італійська антарктична станція.

Конкордія (Мексика) — місто у мексиканському штаті Сіналоа
 Ла-Конкордія (Мексика) — місто у мексиканському штаті Чіапас

Конкордія (округ, Луїзіана) — округ (парафія) у штаті Луїзіана, США
 Конкордія — місто, штат Канзас
 Конкордія — місто, штат Міссурі
 Конкордія — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі

Інше 
 Конкордія (ПАР) — місто в районі Еден, Західна Капська провінція, ПАР
 Конкордія (Бразилія) — місто у бразильському штаті Санта-Катаріна
 Ла-Конкордія (Еквадор) — місто в Еквадорі
 Ла-Конкордія (Нікарагуа) — місто у Нікарагуа

Інше 
 Конкордія — румунський футбольний клуб із села Кіажна.
 Конкордія — футбольний стадіон в румунському селі Кіажна.
 Конкордія — колишній хорватський та югославський футбольний клуб із Загреба.
 Конкордія - була папи Пія ІХ від 6 жовтня 1863, яка регламентувала відносини між римсько-католицькою і греко-католицькою церквами в Австрійській імперії.

Примітки

Посилання 
Конкордія  //